

Astronomia 
 104020 Heilbronn – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Heilbronn – città extracircondariale tedesca nel Land del Baden-Württemberg

Persone 
 Vincent Lorant-Heilbronn – regista, scenografo e pittore francese

Altro 
 Lega di Heilbronn – alleanza stipulata il 23 aprile 1633 durante la Guerra dei trent'anni